Bojović oder Bojovič ist der Familienname folgender Personen:
 Dejan Bojović (* 1983), serbischer Volleyballspieler
 Petar Bojović (1858–1945), serbischer Militär
 Vlado Bojovič (* 1952), jugoslawischer Handballspieler